Sha’ar LaMathil (em hebraico שער למתחיל, O portão para o principiante), é um semanário israelense para os olim (novos imigrantes) que não têm ainda bom domínio do hebraico e, sobretudo, para os olim que estudam o idioma num ulpan, porque o semanário esta escrito num hebraico fácil de comprender e simples, e com tudos os niqqudot (pontos) para facilitar a leitura e a correta pronúncia das palavras. O semanário é vendido em todo o país e também está disponível por assinatura no resto do mundo, especialmente nos paises que têm candidatos para a alia.

O semanário é editado na cidade de Tel Aviv, e é parte do grupo editorial do jornal Yediot Ahronot, mas a edição é compartilhada com o Ministério da Educação do país.

Ligações externas
 Sítio web do jornal Sha’ar LaMathil

Jornais de Israel
Revistas semanais de informação
Jornais em língua hebraica